Regno Unito
 Templeton – località dell'Angus (Scozia)
 Templeton – parrocchia civile del Devon (Inghilterra)
 Templeton – località del Pembrokeshire (Galles)
 Stati Uniti d'America
 Templeton – census-designated place della Contea di San Luis Obispo, California
 Templeton – census-designated place della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Templeton – città della Contea di Carroll, Iowa
 Templeton – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Templeton – census-designated place della Contea di Prince George, Virginia